História
 Rômulo — primeiro rei de Roma, segundo a tradição romana
 Rômulo de Burdígala — gramático romano
 Rômulo (cônsul em 343) — cônsul romano
 Rômulo (mestre da cavalaria) — mestre da cavalaria de Magnêncio
 Rómulo Augusto () — imperador romano
 Rômulo (filho de Antêmio) () — imperador romano do ocidente
 Rômulo (filho de Soterico) () — filho do oficial bizantino Soterico
 Rômulo (silenciário) () — silenciário romano do Reino Ostrogótico

Outros
Rômulo (satélite) — satélite natural do asteroide 87 Sylvia

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história